ISMC steht als Abkürzung für:

 International Council for Ski Mountaineering Competitions, internationaler Rat für Wettbewerbe im Skibergsteigen der UIAA
 Institute for the Study of Muslim Civilisations der Aga Khan University, Vereinigtes Königreich

ISMC